Mérope (griego antiguo: Μερόπη) es el nombre de varios personajes femeninos en mitología griega. 

 Mérope, una de las pléyades (ninfas), hija de Atlas y Pléyone.
 Mérope, una de las Helíades, hija de Helios y Clímenes.
 Mérope, hija del rey Erecteo y Praxitea. Posiblemente fue madre de Dédalo.
 Mérope, de Quiós, también llamada "'Aero'', era consorte de Enopión.
 Mérope, mujer de Megareo y madre de Hipómenes.
 Mérope, de Corinto, una doria que fue madre adoptiva de Edipo.
 Mérope, de Mesenia, reina de Mesenia, mujer de Cresofonte y madre de Épito.